Jorge Martín Núñez é um zagueiro paraguaio, joga atualmente no Cerro Porteño (PAR). 

Naturais de Assunção (Paraguai)
Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Cerro Porteño
Futebolistas do Club Guaraní
Futebolistas do Club Atlético Banfield
Futebolistas do Arsenal Fútbol Club
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do Club Atlético Rosario Central
Futebolistas do Club Atlético Chacarita Juniors
Futebolistas do Club Rubio Ñu
Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006